Alcali volatil peut désigner :
 alcali volatil est un ancien nom de l'ammoniac ;
 alcali volatil et alcali volatil fluor sont d'anciens noms de l'ammoniaque ;
 alcali volatil concret est un ancien nom du bicarbonate d'ammonium ;
 alcali volatil vitriolé est un ancien nom du sulfate d'ammonium.

Référence

Voir aussi 
 Alcali#Sels alcalis : alcali fixe et volatil, alcali minéral et végétal